ATB может означать:
 ATB — немецкий музыкант и продюсер электронной музыки.
 Active Time Battle — система в компьютерных играх жанра RPG.
 ATB (альбом Ранеток)

См. также 
  (кириллица)